Bol – miasto w Chorwacji
 Bol – miasto w Czadzie
 Bol – mnemotechniczny ciąg sylab w muzyce indyjskiej